Władysław Czyżewicz (-1918), lekarz, urzędnik
 Władysław Czyżewicz, oficer Wojska Polskiego